Erich Heymann ist der Name folgender Personen:

* Erich Heymann (Jurist) (1880–1957), deutscher Landrat und von 1911 bis 1921 Oberbürgermeister von Köthen
 Erich Heymann (Marineoffizier) (1896–1974), deutscher Kapitän zur See der Kriegsmarine und langjähriger Leiter der Chiemsee Yachtschule
 Erich Heymann (Professor) (1901–1949), deutscher Chemiker